Punta Gorda es el nombre de varios sitios en América:

 Punta Gorda (Argentina) es una zona de la Provincia de Entre Ríos, pasaje obligado en la lucha contra Rosas. Los soldados del ejército cruzaron a nado el río Paraná, desde este punto ubicado a orillas de barrancas de Diamante. 
 Punta Gorda (Belice) es un pequeño puerto de Belice, es la capital y ciudad principal del Distrito de Toledo. 
 Punta Gorda (California) es una zona costera de La Conchita en el Condado de Ventura, California, Estados Unidos.
 Punta Gorda (Colonia) es un lugar de Uruguay en el departamento de Colonia por donde pasa el paralelo considerado el kilómetro cero del Río Uruguay.
 Punta Gorda (Cuba) es un barrio residencial y turístico de la ciudad de Cienfuegos, conocida como La Perla del Sur, uno de los más importantes puertos de la costa sur de Cuba y capital de la provincia del mismo nombre. Allí se encuentra la Marina Puertosol Cienfuegos con 30 puntos de atraque para embarcaciones y servicios de agua potable, combustible, electricidad, seguridad y aduana. También es un río del Municipio Moa.
 Punta Gorda (Florida) es la sede del Condado de Charlotte ubicado en el estado de Florida. En 2004 la zona fue afectada por el huracán Charley. 
 Punta Gorda (Honduras) es un poblado de Roatán, la mayor de las Islas de la Bahía de Honduras que se encuentra entre las islas de Utila y Guanaja.
 Punta Gorda (Montevideo) es una pequeña lengua de tierra sobre la costa del Río de la Plata que da nombre al barrio homónimo de la ciudad de Montevideo, situado entre los barrios de Malvín y Carrasco, a pocos kilómetros del centro de la ciudad.
 Punta Gorda (Nicaragua) es una zona y río de Nicaragua en el departamento de Zelaya a través de la cual se propuso construir el Canal de Nicaragua, vía fluvial que conectara el mar Caribe con el océano Pacífico. En 2007 la zona fue afectada por el huracán Félix.
 Punta Gorda (Venezuela) es una de las parroquias que forman el municipio municipio Cabimas del estado Zulia, Venezuela. Recibe su nombre del pueblo homónimo Punta Gorda.

Otros usos del término: 

 Faro Punta Gorda (California). El faro de Punta Gorda está ubicado en el estado de California, 12 millas al sur del cabo Mendocino. La zona es un parque del Departamento de Parques y Recreación del Estado. 
 Puntagorda es un municipio español situado en el noroeste de la isla canaria de La Palma, perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tiene una extensión de 31,10 km² y una población de 1.974 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, enero de 2007). Su altitud es de 600 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de costa de 8,80 km.